Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union 
50th Pennsylvania Infantry

États confédérés d'Amérique 

50th Virginia Infantry

France 
50e régiment d'infanterie
50e régiment d'infanterie territoriale
50e régiment de marche

Homonymie d'unités militaires